«Соседка» — название фильмов:
* «Соседка» — французский кинофильм Франсуа Трюффо 1981 года.
 «Соседка» — молодёжная комедия 2004 года производства США.
 «Соседка» (или «Соседка по комнате») — американский триллер 2011 года.

См. также 
 «Девушка по соседству» — фильм 2007 года производства США.
 «Соседи» — название нескольких фильмов и телесериалов.
 «Сосед» — название нескольких фильмов.